Hägglunds kan syfta på
Hägglunds förlag – ett svenskt bokförlag
Hägglund & Söner – ett tidigare svensk verkstadsföretag som uppgått i BAE Systems AB.